Jan Baptist van Tassis (1470-1541), postmeester-generaal
Jan Baptist van Tassis (1530-1610), diplomaat en zoon van de vorige
Jan Baptist van Tassis (1543-1586), postmeester in Antwerpen en kleinzoon van de eerste
Jan Baptist van Tassis (1546-1588), militair
Jan Baptist van Tassis († 1614), postmeester in Venetië en Rome
Jan Baptist van Tassis (1564-1618), buitenhuwelijks kind van Rogier van Tassis, mogelijk te vereenzelvigen met de arts Jean Taxil